Sicamous peut faire référence à :
Sicamous, localité en Colombie-Britannique
SS Sicamous, un navire de la compagnie Canadien Pacifique.